Moran Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moran Township (Michigan)
 Moran Township (Minnesota)
 Moran Township (North Dakota)